Příjmení Tomeček nosí více významných osobností:

 Jakub Tomeček (1991) – český sportovní střelec, skeetař
 Jaromír Tomeček (1906–1997) – český spisovatel
 Tomáš Tomeček (1970) – automobilový závodník
 Václav Tomeček (1991) – český fotbalový záložník
 Vojtěch Tomeček (1994) – český hokejový útočník

ženy
 Jana Tomečková (1941) – česká herečka